Prefettura di Cefalonia – prefettura della Grecia
Cefalonia – isola della Grecia nella periferia delle Isole Ionie
Cefalonia – città della Grecia situato nell'omonima isola
Cefalonia (miniserie televisiva) – miniserie televisiva
Eccidio di Cefalonia – evento di guerra, detto anche massacro della divisione Acqui a Cefalonia e Corfù
Cefalonia – poemetto dialogato in versi sciolti di Luigi Ballerini